Александер Робертус Тодд, барон Тодд (; 2 октября 1907, Глазго, — 10 января 1997, Кембридж) — английский химик-органик, член Лондонского королевского общества (1942), лауреат Нобелевской премии по химии (1957). Рыцарь Британской империи (1954) и пожизненный пэр - барон Тодд Трампингтонский (1962).

Биография 
Родился 2 октября 1907 года в городе Глазго.

После окончания университета Глазго получил в 1931 году докторскую степень во Франкфуртском университете, а в 1933 году получил докторскую степень в Оксфорде. Затем работал в ряде учебных заведений и научных учреждений.

В 1938—1944 годах директор химической лабораторий Манчестерского университета; профессор органической химии Кембриджского университета (с 1944).

В 1952—1964 годах председатель правительственного Консультативного совета по научной политике. Президент Химического общества Великобритании (1960—1962).

Президент Лондонского королевского общества в 1975—1980 годах.

Иностранный член Национальной академии наук США (1955), Академии наук СССР (1982).

Александер Робертус Тодд умер 10 января 1997 года в Кембридже.

Основные работы 
Основные работы — по химии нуклеотидов и нуклеиновых кислот — положены в основу современных представлений о структуре и методах синтеза этого типа химических соединений. Тодд выполнил также другие исследования, в том числе по синтетической органической химии, химии природных соединений, структуре и синтезу витамина B12.

Награды 
 1949 — Медаль Дэви
 1954 — Бейкеровская лекция
 1955 — Королевская медаль
 1957 — Нобелевская премия по химии за исследования нуклеотидов и нуклеиновых кислот
 1963 — Силлимановская лекция
 1966 — 
 1970 — Медаль Копли
 1978 — Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова от Академии наук СССР

Личная жизнь 
В 1937 году женился на Элисон Саре Дейл, дочери сэра Генри Халлета Дейла, лауреата Нобелевской премии 1936 года. Она умерла в 1987 году. Их пережили сын Александр Генри, и две дочери, Хелен Джин и Хилари Элисон.

Общественная деятельность 
В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

Примечания

Ссылки 
 Информация с сайта Нобелевского комитета
 Биография на сайте электронной библиотеки «Наука и техника»
 Alexander Robertus Todd, O.M., Baron Todd of Trumpington. 2 October 1907 — 10 January 1997 / Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 2000 vol 46 pp 515-532, plate, by Daniel M Brown and Sir Hans Kornberg 

Кавалеры ордена Pour le Mérite
Биологи XX века
Биохимики Великобритании
Выпускники университета Глазго
Учёные Кембриджского университета
Профессора Кембриджского университета
Профессор химии Юсуфа Хамида (1702)
Мастера Колледжа Христа (Кембридж)
Лауреаты Нобелевской премии по химии
Награждённые медалью Копли
Члены Лондонского королевского общества
Члены Эдинбургского королевского общества
Президенты Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены АН СССР
Иностранные члены РАН
Почётные члены Японской академии наук
Иностранные члены Индийской национальной академии наук
Члены Австрийской академии наук
Награждённые медалью Дэви
Награждённые Королевской медалью
Почётные доктора Кильского университета
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Мельбурнского университета
Пожизненные пэры
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Президенты Британской научной ассоциации
Президенты Международного союза теоретической и прикладной химии
Почётные члены Общества немецких химиков
Почётные доктора Эксетерского университета
Почётные доктора Университета Глазго
Лауреаты премии Тилдена
Награждённые медалью Лавуазье